Russian Winter 2014 – halowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 2 lutego 2014 w stolicy Rosji – Moskwie. 

Zawody były drugą odsłoną prestiżowego cyklu IAAF Indoor Permit Meetings w sezonie 2014.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014 w lekkoatletyce
2014 w Rosji
Lekkoatletyka w Rosji
Lekkoatletyka w Moskwie
Zawody sportowe w Moskwie